APL (linguagem de programação)
 Applied Physics Laboratory − Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins
 Arranjo produtivo local — modelo de organização territorial da produção
 Academia Paulista de Letras — instituição que tem por finalidade declarada “a cultura do vernáculo e da literatura”
 132524 APL — asteroide

Desambiguação